Der Begriff Messingstadt bezeichnet:

eine Geschichte, und die darin vorkommende Stadt Iram, in der Erzählsammlung Tausendundeine Nacht.
ein Gemälde von Max Beckmann aus dem Jahr 1944 (Saarlandmuseum, Saarbrücken).
ein Roman von Christoph Meckel, München Wien 1991 und Frankfurt am Main 1993.